Кристофер Бертрам «Крис» Бартон (, 21 ноября 1927, Селбридж, Ирландское Свободное государство — 18 августа 2013, Крайстчерч, Новая Зеландия) — британский гребец, серебряный призёр летних Олимпийских игр в Лондоне (1948) в гребле на восьмёрке.

Родился в семье британского пятиборца, участника летних Игр в Париже (1924) Фредерика Бартона.

Окончил кембриджский колледж Святого Колумба и Иисуса. В 1948 г. был членом экипажа Кембриджа, победившего на традиционной регате Оксфорд — Кембридж. На летних Олимпийских играх в Лондоне (1948) стал серебряным призёром в составе «восьмерки».

Примечания

Ссылки 
 
 http://deaths.nelsonmail.co.nz/obituaries/nelson-mail-nz/obituary-preview.aspx?n=christopher-barton&pid=166525831&referrer=3337 

Гребцы (академическая гребля) Великобритании
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1948 года
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 1948 года
Выпускники Джизус-колледжа (Кембридж)